Макни́л () — фамилия шотландского происхождения. Известные носители:

 Макнил, Брианна (в девичестве Роллинс; род. 1991) — американская легкоатлетка (бег на 100 метров с барьерами).
 Макнил, Гермон Аткинс (1866—1947) — американский скульптор и медальер.
 Макнил, Дуайт (род. 1999) — английский футболист.
 Макнил, Кейт (род. 1959) — американская телевизионная актриса.
 Макнил, Клодия (1917—1993) — американская актриса.
 Макнил, Кэтрин (род. 1989) — австралийская топ-модель.
 Макнил, Лори (род. 1963) — американская профессиональная теннисистка и теннисный тренер.
 Мак-Нил, Мэгги (род. 2000) — канадская пловчиха.
 Макнил, Меган (1990—2011) — канадская певица и поэтесса-песенник.

См. также

Примечания